

Patronyme 

 Agustín Díaz de Mera García-Consuegra (1947-), homme politique espagnol ;
 Edder Alfonso Pérez Consuegra (1983-), footballeur vénézuélien ;
 Frank Consuegra Gil (1996-), coureur cycliste cubain.

Toponyme 

 Consuegra, une commune d’Espagne, dans la province de Tolède, communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Château de Consuegra
 Moulins de Consuegra

Evènement 
 Bataille de Consuegra, le .
Patronyme hispanique